Серге́й Гу́сев:
 Гусев, Сергей Владимирович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Гусев, Сергей Геннадьевич (1953—1995) — советский хоккеист.
 Гусев, Сергей Евгеньевич (род. 1967) — украинский футболист.
 Гусев, Сергей Евтеевич (1897—1984) — советский оператор документального кино.
 
 Гусев, Сергей Михайлович (род. 1961) — российский футбольный судья.
 Гусев, Сергей Павлович (1912—1992) — советский футболист.
 Гусев, Сергей Сергеевич (1854—1922) — русский журналист, сатирик, публиковался под псевдонимами Слово-Глаголь, Nota bene и др.